Wansbrough ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Wansbrough (* 1934), britischer Benediktiner und Bibelwissenschaftler
 John Wansbrough (1928–2002), US-amerikanischer Historiker, Orientalist